Zombi (Dawn of the Dead) – film del 1978 diretto da George A. Romero
 L'alba dei morti viventi (Dawn of the Dead) – film del 2004 diretto da Zack Snyder, remake del film del 1978
 Dawn of the Dead – brano dei Murderdolls del 2002, dall'album Beyond the Valley of the Murderdolls
 Dawn of the Dead – singolo dei Does It Offend You, Yeah? del 2008